Ди́ксонский райо́н — бывший район Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, упразднённого с 1 января 2007 года.

Муниципальный район был упразднён в 2005 году.

Административным центром района являлся посёлок городского типа Диксон.

Площадь района составляла 200 419 км².

История 
Диксонский район был образован в 1957 году путём выделения из Усть-Енисейского района. Включал единственный населённый пункт — посёлок городского типа Диксон. 

По данным на 1983 год Диксонский район не имел внутреннего административно-территориального деления. В состав района входили рабочий посёлок Диксон и посёлки Мыс Челюскина, Средний, Усть-Таймыр, Усть-Тарея, Мыс Входной (посёлок) и Эклипс.

На территории района был расположен Большой Арктический государственный природный заповедник — крупнейший заповедник России и всей Евразии, он был создан постановлением Правительства России 11 мая 1993 года. Заповедник площадью 4 169 222 га охватывал территорию Арктики протяженностью 1 000 км с запада на восток, а по широте — более чем на 5° (600 км).

С 1 января 2006 года в соответствии с Законом Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа от 3 ноября 2004 года № 308 «Об установлении границ муниципальных образований Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и наделении их статусом городских, сельских поселений, муниципального района» в границах существовавшего на 6 октября 2003 года муниципального образования «Диксонский район» образовано муниципальное образование «Городское поселение Диксон».

1 января 2007 года Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ был объединён с Красноярским краем, войдя в его состав как административно-территориальная единица с особым статусом Таймырский Долгано-Ненецкий район, Диксонский район был упразднён.

В ОКАТО как объект административно-территориального устройства район выделялся до 2011 года.

Население

Примечания

Ссылки 
 Администрации — Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
 Герб Диксонского района
 Таймырский автономный округ

Диксонский район
Муниципальные районы, упразднённые в 2005 году